Junge Generation ist:
 Junge Generation (SPÖ), der Jugendverband der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ)
 Junge Generation (Zeitschrift), eine Theoriezeitschrift für FDJ-Funktionäre in der DDR
 Junge Generation (SVP), eine Jugendorganisation der Südtiroler Volkspartei
 Theater Junge Generation, Dresden